Ремлингер (нем. Remlinger) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Генрих Ремлингер (1882 год — 1946 год) — генерал-майор, военный преступник.
 Генрих Ремлингер (1913 год —?) — немецкий военный деятель, сын генерал-майора Ремлингера.